Miejscowości i miejsca w USA:
 Lakeside – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Lakeside – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Lakeside – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Clay
 Lakeside – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Lakeside – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Miller
 Lakeside – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Flathead
 Lakeside – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Lakeside – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Coos
 Lakeside – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie San Patricio
 Lakeside – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
 Lakeside – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Henrico
 Lakeside – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas

Gminy w USA:
 Lakeside (ang. Lakeside Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Lakeside (ang. Lakeside Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Lakeside (ang. Lakeside Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade
 Lakeside (ang. Lakeside Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Góry Lakeside – łańcuch leżący wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Wielkiego Słonego Jeziora
W Wielkiej Brytanii:
 Lakeside – miejscowość w Kumbrii (Anglia)